"Sauze" pode significar:
 Sauze, comuna francesa dos Alpes Marítimos
 Le Sauze-du-Lac, comuna francesa dos Altos Alpes
 Sauze di Cesana, comuna italiana do Piemonte
 Sauze d'Oulx, comuna italiana do Piemonte
 Sauzé-Vaussais, comuna francesa de Deux-Sèvres

Ver também
 

Desambiguações de topônimos